Савиньи́ () — фамилия, а также наименование ряда коммун во Франции и Швейцарии.

Персоналии 
 Савиньи, Кретьен де (ок. 1550—1596) — французский и испанский военачальник
 Савиньи, Жюль Сезар (5 апреля 1777 — 5 октября 1851) — французский натуралист.
 Савиньи, Карл Фридрих (19 сентября 1814— 11 февраля 1875) — немецкий (прусский) политический деятель, сын Фридриха Карла фон Савиньи.
 Савиньи, Фридрих Карл (21 февраля 1779 — 25 октября 1861) — известный немецкий юрист.
 Савиньи, Кунигунда фон (1780—1863) — урождённая Брентано, супруга Фридриха Карла фон Савиньи и мать Карла Фридриха фон Савиньи